

Patronyme 
 James Weaver (né en 1833 et mort en 1912), candidat du Parti populiste à l'Élection présidentielle américaine de 1892
 James Weaver (né en 1955), pilote automobile anglais